Ения може да се отнася за:

 Ения (Еня) – ирландска певица, авторка на песни и музикантка
 „Enya“ – дебютният студиен албум на Еня
 6433 Еня – астероид, кръстен на Еня
 Ения Трасила – аристократка в Римската империя

Други 
 Ѐня – градче и община в Северна Италия
 Младиново – село в Южна България, до 1934 г. е Ения

Вижте също 
 Енио
 Еньо (пояснение)